Гулин () — город в Чехии в районе Кромержиж Злинского края, 6 км на северо-восток от Кромержижа.

История 
Первое упоминание о городе относится к 1224 году, когда здесь издавал грамоты король Пржемысл Отакар I.

Население

Примечания 

Города Злинского края